Turlute (musique) : forme d'expression musicale folklorique québécoise composée d'onomatopées,
La Turlute des années dures, film de Richard Boutet sorti en 1983.

Voir aussi